Торстейнссон () — фамилия исландского происхождения, исландский патроним (отчество).
 Аугуст Орри Торстейнссон (род. 2005) — исландский футболист, полузащитник.
 Йоун Дагюр Торстейнссон (род. 1998) — исландский футболист, полузащитник.